Костогрызово — название населённых пунктов на Украине:
 Костогрызово — село в Каховском районе Херсонской области.
 Костогрызово — село в Алёшковском районе Херсонской области.